Martin se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 William Charles Linnaeus Martin
 Angus Anderson Martin
 Charles H. Martin
 Erin P. Martin
 George Martin
 George Hamilton Martin
 G.P.R. Martin
 George Willard Martin
 Joel W. Martin
 Karin Martin
 Larry Dean Martin
 Nicholas A. Martin
 René Martin
 Robert Franklin Martin
 Sarah K. Martin
 William Martin